Duchow ist der Familienname folgender Personen:

 Achim Duchow (1948–1993), deutscher Maler, Bildhauer und Fotograf
 Albert Duchow (1851–1931), deutscher Kirchenmaler aus Waldshut
 Marvin Duchow (1914–1979), kanadischer Komponist, Musikwissenschaftler und -pädagoge